Siège de Trébizonde peut désigner :
 siège de Trébizonde, une tentative du sultanat de Roum en 1205 pour s'emparer de la cité ;
 siège de Trébizonde, le siège victorieux de la ville de Trébizonde, capitale de l'Empire de Trébizonde, par les Ottomans en 1405 sous le sultan Mehmed II.